Ромбауэр — фамилия:

 Ромбауэр, Ирма (1877—1962) — американская писательница.
 Ромбауэр, Янош  (1782—1849) — словацкий живописец.

См. также